Wiebes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eric Wiebes (né en 1963), homme politique néerlandais
Lorena Wiebes (née en 1999), coureuse cycliste néerlandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme